Cosmiotes albipalpella är en fjärilsart som beskrevs av Victor Toucey Chambers 1880. Cosmiotes albipalpella ingår i släktet Cosmiotes och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
albipalpella